Franciaország
Montirat, település Aude megyében
Montirat, település Tarn megyében